JVM est un sigle qui peut désigner :
 Jeux vidéo Magazine, un magazine de jeux vidéo français ;
 Java virtual machine (en français, Machine virtuelle Java), un environnement d'exécution pour le bytecode Java.